Le nom de Dugès a été porté par plusieurs personnalités d'une même famille :

 Antoine Louis Dugès (1797–1838), médecin et naturaliste français.
 Alfredo Dugès (1826–1910), zoologiste mexicain d’origine française, fils du précédent.
 Eugenio Dugès (1834–1895), entomologiste mexicain d'origine française, fils du premier.
 André Dugès (1881–), producteur et réalisateur français, petit-neveu d'Antoine Louis Dugès. 

Homonymie de patronyme